Walter Baeten (1944), een wiskundige en voorzitter Bedevaartcomité
 Walter Baeten (geschiedkundige) (1954), een geschiedkundige en schrijver
 Walter Baeten (motorsport), een motorcrosser